Керехе́та () — баскская фамилия. Известные носители:

 Керехета, Грасиа (род. 1962) — испанская актриса и кинорежиссёр. Дочь Элиаса Керехеты.
 Керехета, Хосе Антонио (род. 1957) — испанский баскетболист, президент баскетбольного клуба «Баскония».
 Керехета, Элиас (1930—2013) — испанский режиссёр, сценарист и продюсер.